Goli Vrh (Klinča Sela), naseljeno mjesto u sastavu Općine Klinča Sela, Zagrebačka županija
 Goli Vrh (Rakovec), naseljeno mjesto u sastavu Općine Rakovec, Zagrebačka županija